

Persone
Carl Czerny (1791-1857) – compositore austriaco
George Czerny – soprannome di Đorđe Petrović (1762-1817), militare serbo
Henry Czerny (1959) – attore canadese
Michael Czerny (1946) – cardinale canadese
Vincenz Czerny (1842-1916) – medico tedesco

Astronomia
6294 Czerny – asteroide della fascia principale